A Copa WAFU (West Africa Football Union), também conhecida como Copa do Oeste da África, foi um torneio oficial de clubes, e atualmente um torneio oficial de seleções, organizado pela WAFU, sob a tutela da CAF.

História

O torneio foi disputado de 1977 a 2000 como um torneio de clubes, conhecido também pelo nome de Copa General Eyadema. Devido a falta de fundos para as premiações, às altas despesas das federações, a competição a partir de 2001 se tornou um campeonato disputado pelas seleções dos países que formam a WAFU:

Em 2001, na primeira edição do torneio com seleções*, houve o cancelamento da disputa em função da falta de estrutura da sede escolhida anteriormente, o Senegal. O torneio foi as pressas transferido para a Costa do Marfim, mas em função de problemas políticos internos do novo país sede, a competição foi cancelada de vez. Foi retomada em 2005 no Mali, sendo disputada de dois em dois anos.

De 1982 a 1987 foi disputada a Copa da União do Oeste da África, um torneio de seleções idêntico à Copa WAFU (e organizado pela mesma instituição), a qual a CAF considera como o mesmo torneio de seleções.

Campeões

Clubes

Títulos Por Clube

Títulos Por País

Seleções

Títulos Por Seleção

Ver também 
Copa da África Ocidental (um torneio jogado na década de 1980)
Copa CEDEAO (um torneio jogado na década de 1980 e início de 1990)
Copa das Nações do Oeste Africano (um torneio entre seleções dos países membros da WAFU)

Referências
Copa do Oeste da África (Clubes) RSSSF.com
Copa do Oeste da África (Seleções) RSSSF.com

WAFU
WAFU